Рекорди України з марафонського бігу визнаються Федерацією легкої атлетики України з-поміж результатів, показаних українськими легкоатлетами на шосейній трасі, за умови дотримання встановлених вимог.

Перший національний рекорд з марафонського бігу був затверджений 1937 року.

Хронологія рекордів

Див. також 

 Хронологія світових рекордів з легкої атлетики – Марафон (чоловіки)
 Хронологія рекордів Європи з легкої атлетики – Марафон (чоловіки)
 Хронологія рекордів СРСР з легкої атлетики – Марафон (чоловіки)

Примітки

Джерела 

 
 

Ч